Монтанья́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Перонна. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01254.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к юго-востоку от Парижа, в 60 км северо-восточнее Лиона, в 6 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает река Ресуз.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1646 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 1134 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 832 были экономически активными, 302 — неактивными (показатель активности — 73,4 %, в 1999 году было 74,2 %). Из 832 активных жителей работали 805 человек (418 мужчин и 387 женщин), безработных было 27 (10 мужчин и 17 женщин). Среди 302 неактивных 95 человек были учениками или студентами, 156 — пенсионерами, 51 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVIII век). Исторический памятник с 1981 года
 Замок Ревуар (XIII век)
 Замок Нуарфонтен (XIX век)
 Церковь Св. Клары

Города-побратимы 
  Унгурени (Румыния)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн